Авраам Ярмолинський (1890—1975) — американський історик, літературознавець, літератор, перекладач.
 Ярмолинськй Еміль Йосипович (1918—1994) — радянський архітектор; творив переважно в Ленінграді.
 Ярмолинський Леонід Михайлович — директор київської ДЮСШ № 10, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Примітки